Chief Islander bezeichnet den Inselverwalter diverser abhängiger Gebiete des Vereinigten Königreichs:

 Chief Islander (Ascension), Ascension
 Chief Islander (Tristan da Cunha), Tristan da Cunha